Welcome to the World – singolo dei Noiseworks del 1987
 Welcome to the World – album degli Psycho Motel del 1997
 Welcome to the World – singolo di Kevin Rudolf del 2009
 Welcome to the World – singolo di Jaselli del 2016